Lake City steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lake City (Arkansas)
 Lake City (Colorado)
 Lake City (Florida)
 Lake City (Georgia)
 Lake City (Illinois)
 Lake City (Iowa)
 Lake City (Michigan)
 Lake City (Minnesota)
 Lake City (Pennsylvania)
 Lake City (South Carolina)
 Lake City (South Dakota), im Marshall County
 Lake City (Tennessee), heute Rocky Top, im Anderson und im Campbell County
 Lake City (Texas)
 Lake City (Seattle), ein Stadtviertel von Seattle in Washington

Filme:
 Lake City (Film), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2008

Siehe auch:
 Lake City Township
 City Lake